Le Souef se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Henry Dudley Le Souef
 Albert Sherbourne Le Souef